Некра́сов Олекса́ндр Іва́нович:

 Некрасов Олександр Іванович (1883, Москва — 1957, Москва) — російський фізик, академік АН СРСР (1946).
 Некрасов Олександр Іванович (1946, Красний Кут) — український композитор.